Erneuerungsbewegung steht für:

 Demokratische Erneuerungsbewegung, eine politische Partei im Libanon
 Erneuerungsbewegung der evangelischen Kirchenmusik nach 1920, bemühte sich um eine neue Heiligung der Musik des evangelischen Gottesdienstes
 Erneuerungsbewegung (Zeit des Nationalsozialismus), die sich zur Zeit des Nationalsozialismus mit seinen Zielen identifizierenden „deutschen Volkstumspolitiker“ in verschiedenen Ländern Europas
 Movimenti, umfasst die im Vorfeld und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil entstandenen Erneuerungsbewegungen in der Römisch-katholischen Kirche
 Neue geistliche Bewegung, christliche Erneuerungsbewegungen des 20. Jahrhunderts
 Serbische Erneuerungsbewegung, die monarchistische Partei Srpski Pokret Obnove

Siehe auch:
 Reformation